Llocs:
 Alberic poble valencià de la comarca de la Ribera Alta.

Persones:
 Alberic I de Spoleto, marcgravi de Camerino i duc de Spoleto.
 Alberic II de Tusculum, 911-954, fill de Mariozza i d'Alberic I de Spoleto.
 Sant Alberic de Cîteaux, monjo, cofundador de l'orde del Cister.

Altres:
 Alberich (mitologia), nan o un elf de la mitologia germànica.